Название Гаргар носят следующие сельские населённые пункты:
*
  () — село в Кедабекском районе Азербайджана.
 Гаргар (азерб. Qarqar) — село в Ходжавендском районе Азербайджана.
*
  () — село в Лорийской области Армении.
*
  () — село в остане Чехармехаль и Бахтиария в Иране.